Jeżowe (plaats), plaats in Polen
 Jeżowe (gemeente), gemeente in Polen